Prvenstvo Nogometnog saveza općine Split u sezoni 1981./82. je predstavljalo ligu 6. ranga nogometnog prvenstva Jugoslavije.  
Sudjelovalo je 11 klubova, a ligu je osvojila Kujundžuša iz Zmijavaca.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezultat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 11. kolo), odnosno prva utakmica između klubova 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (12. – 22. kolo), odnosno druga utakmica između klubova   
rezultat nakošen - nije vidljiv redoslijed odigravanja međusobnih utakmica iz dostupnih izvora  
rezultat smanjen i nakošen * - nije vidljiv redoslijed odigravanja međusobnih utakmica iz dostupnih izvora   
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 

 Izvori:

Poveznice 
 Međuopćinska nogometna liga Split - Makarska 1981./82.

Izvori 
 
 Jurica Gizdić: Dok je srca bit će i Croatie : 1974. Kujundžuša - Croatia 2004., Zmijavci, 2004., , str. 43-45 
 Jurica Gizdić: NK Dugopolje 1952. – 2002. : 50 godina nogometa u Dugopolju, Dugopolje, 2002., , str. 66-67  
 nk-oskotok.bloger.index.hr, NK OSK Otok - Sezone OSK-a kroz povijest (SFRJ) , objavljeno 9. lipnja 2011., pristupljeno 29. listopada 2017. 
  

1981-82
Split
1981-82 Split